KIK
 Klub Inteligencji Katolickiej (KIK)
 Klub Interesującej Książki (KIK)

KiK
 Kajko i Kokosz
 KiK – niemiecka sieć dyskontów tekstylnych

Kik
 Kik – przysiółek w województwie opolskim
 Kik – wieś w Chorwacji
 Kazimierz Kik – polski politolog